Pelagio oder Pelágio ist der Name folgender Personen:

 Carlo di Cesare del Palagio (1538–1598), italienischer Bronzegießer, Terrakottabildner, Modelleur und Bildhauer
 Pelayo (portugiesisch: Pelágio; lateinisch: Pelagius; † 737), Gründer des asturischen Reichs
 Pelagius von Albano (auch: Paio Galvão, Pelagio Galvani, Pelagius von St. Lucia, Pelagius Albanensis; * um 1165–1230), spanischer Benediktiner, Kardinal und Kirchenrechtler
 Alvarus Pelagius (spanisch: Álvaro Pelágio, Álvaro Pelayo, portugiesisch: Álvaro Pais, Álvaro Paez; * um 1275–1350), franziskanischer Theologe und Bischof von Silves (Portugal)
 Pelagio Palagi (1775–1860), italienischer Maler, Bildhauer und Möbelgestalter
 Pelagio I., Bischof von Coimbra
 Pelagio II., Bischof von Coimbra

Siehe auch:
 Pelagius
 Pelago
 Pelagia
 Pelayo (Begriffsklärung)